Sułowo ist der Name folgender Ortschaften in Polen:
 Sułowo (Bisztynek), Dorf der Gmina Bisztynek in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Sułowo (Choszczno), Siedlung in der Gmina Choszczno in der Woiwodschaft Westpommern